Glaukiasz, ókori görög szobrász (i. e. 500 körül)
 Glaukiasz, az Illír Királyság taulant uralkodója (ur. i. e. 335–302)
 Glaukiasz, ókori görög orvos (i. e. 4. század)